Pohjentrek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pohjentrek, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pohjentrek, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar